Maggi (merk), eigenlijk Maggi Aroma, een soeparoma
Julius Maggi, de uitvinder van Maggi en oprichter van het gelijknamige bedrijf
Blairo Maggi, de gouverneur van de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso en eigenaar van een sojabedrijf
Maurren Maggi, een Braziliaanse atlete
Romina Maggi, een Argentijnse atlete
Lavas, ook wel maggiplant genoemd 
Maggi (wielerploeg), een voormalige wielerploeg